Черничка — название рек:
 Черничка — река в Троицком административном округе Москвы, приток Нары.
 Черничка — река во Владимирской области, приток Оки.
 Черничка — река в Псковской области, приток Шести